Натуральне число 2070
 2070 рік до нашої ери
 2070 рік нашої ери